Qvist est un patronyme scandinave pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1987), joueur danois de football
 (1896-1973), militaire norvégien et collaborateur nazi
 (né en 1983), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 2003), joueuse danoise de curling
 (né en 1987), joueur danois de football
Ole Qvist (né en 1950), joueur danois de football
Trine Qvist (née en 1966), joueuse danoise de curling

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme suédois
Patronyme danois